Embry steht für:

 Embry Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais

Embry ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Embry (* 1975), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Basil Embry (1902–1977), Kommandant der Royal Air Force
 Byron Embry (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eric Embry, ehemaliger US-amerikanischer Wrestler
 Ethan Embry (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Helen-Anne Embry (* 1979), kanadische Politikerin
 Ja’Len Embry (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Norris Embry (1921–1981), US-amerikanischer Künstler
 Sylvia Embry (1941–1992), US-amerikanische Bluesmusikerin als Blues Queen Sylvia
 Wayne Embry (* 1937), US-amerikanischer Basketballspieler und -funktionär

Sonstiges
 Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), eine Universität in den USA